Eddy Putter (Akersloot, 1982. január 7. –) holland labdarúgó, a holland FC Lienden játékosa.

További információk 
 Ismertetője a transfermarkt.de honlapján

Holland labdarúgók
Az RKC Waalwijk labdarúgói
Az FC Dordrecht labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
1982-ben született személyek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek